«Пе́тя и Кра́сная Ша́почка» — советский рисованный мультипликационный фильм по сценарию Владимира Сутеева по мотивам сказки Шарля Перро «Красная Шапочка».

Сюжет

Кратко 
Мальчик Петя Иванов случайно попадает в мультфильм о Красной Шапочке. Видя, как Серый Волк обманул доверчивую девочку, Петя, рискуя жизнью, спасает бабушку и внучку от неминуемой гибели, поступив как настоящий пионер.

Подробно 
Мальчик-пионер Петя Иванов шел в магазин, куда его послала мама, но по дороге увидел афишу кинотеатра - мультфильм "Красная шапочка". Петя  сразу кинулся к кассе кинотеатра, но там висела табличка "Билетов нет". Тогда Петя, услышав звук аплодисментов, решил пробраться в кинотеатр через дырку в заборе, в полной темноте споткнулся о какие-то ящики за сценой, упал и...оказался на экране прямо в мультфильме.

Диктор-рассказчик засёк Петю в мультфильме и велел спрятаться где-нибудь. Из-за дерева Петя наблюдает, как Красная Шапочка собирает цветы по дороге к дому своей бабушки. Не выдержав сцены, когда доверчивая Красная Шапочка рассказывает Серому Волку куда и зачем она идет,  Петя вмешивается в сюжет мультфильма. После недолгого разговора с девочкой, Петя, поступая по-пионерски, просит Красную Шапочку бежать со всех ног к леснику и собирать охотников, а сам бежит спасать бабушку девочки.

Пока Волк направлялся к дому бабушки Красной Шапочки, диктор снова засёк Петю. Тот говорит, что не может спокойно смотреть, как гибнет старушка, и диктор, не зная о чем рассказывать дальше, сам себя выключает. Петя находит благовидный предлог, чтобы отвлечь внимание Волка, а сам направляется к дому бабушки Красной Шапочки.

Бабушка Красной Шапочки спит крепким сном и вяжет носок во сне. Петя примчался и разбудил бабушку, говоря, что ей надо немедленно прятаться от волка, которого уже видно в окне. Бабушка прячется в шкафу, а Петя быстро сооружает фигуру бабушки из какого-то мешка, большого кувшина, ее очков и чепчика, и накрывает это все одеялом. Волк попадает в дом, сразу кидается к кровати и второпях проглатывает то, что ему кажется бабушкой, пробормотав "Удивительно невкусная старушка". Бабушка, слыша это в шкафу, падает в обморок от ужаса. Тем временем, Волк надевает на голову чепчик и очки бабушки, ложится в ее кровать, и ждет появления Красной Шапочки. Вскоре в дом заходит Петя Иванов, переодетый в Красную Шапочку. Петя старается потянут время до появления охотников, а Волк в бабушкиных очках не видит, что это не девочка, а переодетый в нее мальчишка. Пока Петя отвечал Волку невпопад, глядя в окно, Волк снял очки, обнаружил обман и кинулся на мальчика. Петя бросился убегать, Волк гонялся за ним по комнате, в погоне обнаружил в шкафу бабушку, но Петя, как благородный мальчик, выскочил из своего укрытия, заслонить собой старушку и тут появились наконец охотники и связали Волка.

Красная Шапочка расстроена, что Волк съел бабушку, не видя ее на кровати,  но Петя Иванов выводит последнюю из шкафа, и девочка кидается бабушке в объятия. Девочка благодарит Петю за спасение, но мальчик застенчиво отвечает, что ничего такого он не сделал. И на этом мультфильм кончается, Петя остается один на экране кинотеатра, вспоминает, что его ждет мама и убегает.

Создатели

Награды 
 1959 — 2-я премия по разделу мультипликационных фильмов — Всесоюзный кинофестиваль в Киеве (СССР)
 1960 — Приз «Лавровый венок» за лучший детский фильм на VII Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция)

Видеоиздания 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов: «Малыш и Карлсон» (дистрибьютор «Крупный план»), «В гостях у сказки. Выпуск 2» (дистрибьютор «Крупный план»).

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 Национальный кинопортал film.ru 

Рисованные мультфильмы СССР 1958 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Евгения Райковского
Мультфильмы-сказки
Мультфильмы по сценариям Владимира Сутеева
Экранизации сюжета о Красной Шапочке
Экранизации произведений Шарля Перро
Мультфильмы о волках
Мультфильмы о пионерах